Институт по расследованию коммунистических преступлений в Румынии () — государственное учреждение, занимающееся расследованиями преступлений и нарушений прав человека, совершённых тоталитарным коммунистическим режимом в 1945—1989 гг. В ноябре 2009 г., по постановлению правительства Румынии, Институт по расследованию коммунистических преступлений в Румынии был объединён с Национальным институтом памяти румынской эмиграции () в Институт по расследованию коммунистических преступлений в Румынии и памяти румынской эмиграции ().  

Основными направлениями деятельности института являются сбор, организация архивного хранения и публикации документов, относящихся к деятельности румынской эмиграции в 1940-1989 гг., содействие научным исследованиям истории коммунистического режима, сбор документов и свидетельских показаний, касающихся репрессивных действий коммунистического режима, и передача их следственным органам для возбуждения уголовных дел, публикация сведений о преступлениях и злоупотреблениях, совершавшихся деятелями коммунистического режима. Институтом руководит Мариус Опря (Marius Oprea), выпускник Бухарестского университета, доктор философии, археолог и историк.

По оценкам президентской комиссии, доклад которой президент Румынии Траян Бэсеску представил парламенту в 2006 году, число жертв репрессий в Румынии составило от 0,5 до 2 млн.

Деятельность института 
В декабре 2009 года французское информационное агентство France 24 сообщило об успешном ходе работы Института по документированию коммунистических преступлений в Румынии, в том числе в области обнаружений некоторых из массовых захоронений репрессированных.

Международные партнёры 

Институт имеет соглашения о сотрудничестве с Институтом национальной памяти, который изучает нацистские и коммунистические преступления в Польше, а также Институтом по изучению тоталитарных режимов (:cs:Ústav pro studium totalitních režimů), который изучает коммунистические преступления в Чешской Республике.

См. также 
Бюро по документации и расследованию преступлений коммунизма (Чехия)
Институт национальной памяти — Комиссия по расследованию преступлений против польского народа
Преодоление прошлого

Примечания 

Люстрация
Преступления тоталитарных коммунистических режимов
Государственное устройство Румынии
Историческая политика